

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 5 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kelp“ beginnt.

Kelp 



 Kelp, Franz Ludwig Anton (1809–1891), deutscher Arzt und Psychiater
 Kelp, Justus (1650–1720), deutscher Germanist und Gelehrter
 Kelp, Martin (1659–1694), siebenbürgischer lutherischer Geistlicher, Historiker und Pädagoge

Kelpi 
 Kelpin, Guy Allen (* 1976), US-amerikanischer Komponist und Posaunist

Kelpm 
 Kelpman, Rein (* 1960), estnischer Maler